Acheloos steht für:

 Acheloos (Fluss), einen Fluss in Griechenland
 Acheloos (Mythologie), einen Flussgott der griechischen Mythologie, Personifizierung des gleichnamigen Flusses
 Acheloos (Gemeindebezirk), einen Gemeindebezirk in Regionalbezirk Karditsa in Griechenland

Siehe auch:
 Acheloos-Maler (tätig um 525 bis 500 v. Chr. in Athen), griechischer Vasenmaler des schwarzfigurigen Stils